Imię i nazwisko Frank Zimmermann nosili lub noszą m.in.:
 Frank Zimmermann (ur. 1955) – niemiecki lekkoatleta, długodystansowiec
 Frank Peter Zimmermann (ur. 1965) – niemiecki skrzypek